Bruderhilfe bezeichnet:
 Bruderhilfe e. V. Automobil- und Verkehrssicherheitsclub (BAVC), ein kirchlicher Automobilclub mit Sitz in Kassel.
 Bruderhilfe Sachversicherung AG,  ein Versicherungsunternehmen der Versicherer im Raum der Kirchen mit Sitz in Kassel.